High Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 High Prairie Township (Kansas)
 High Prairie Township (Missouri)